Шульгино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Ферапонтовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ферапонтовский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Кириллова — 25,5 км, до центра муниципального образования Ферапонтово — 12,5 км.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
 Шульгино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района